Seufzerbrücke steht für:
 Seufzerbrücke (italienisch Ponte dei Sospiri), eine bekannte Brücke in der italienischen Stadt Venedig, über die Gefangene auf dem Weg zur Haft oder Exekution geführt wurden
 Seufzerbrücke an der Universität St John’s College (Cambridge), siehe Bridge of Sighs (Cambridge) 
 Bridge of Sighs (Glasgow), Zugang zur Glasgow Necropolis
 Seufzerbrücke an der Universität Oxford, eigentlich Hertford Bridge, siehe Bridge of Sighs (Oxford)
 eine andere Bezeichnung für die Lange Brücke in Berlin-Köpenick, siehe Lange Brücke (Berlin-Köpenick)
 Seufzerbrücke, als einzige oberirdische Verbindung von Nord- und Südbau beim Römer in Frankfurt am Main
 eine während der NS-Zeit aufgekommene Bezeichnung für die Verbindung zwischen dem ehemaligen Polizeihaus und dem Landgericht Bremen in Bremen
 „Die Seufzerbrücke“, eine Sage aus Köpenick, die zu den bekanntesten märkischen Sagen gehört; siehe auch Lange Brücke (Berlin-Köpenick)#Die Sage von der „Seufzerbrücke“
 „Die Seufzerbrücke“ (Le pont des soupirs), eine Opera bouffon von Jacques Offenbach